Janowiec (gromada w powiecie puławskim) (kozienicki/puławski)
 Janowiec (gromada w powiecie żnińskim)
także:
 Janowiec Kościelny (gromada) (powiat nidzicki)